Хоневичский сельсовет — административная единица на территории Свислочского района Гродненской области Белоруссии.

Состав 
Хоневичский сельсовет включает 19 населённых пунктов:
 Верещаки — деревня.
 Дарани — деревня.
 Дашковичи — деревня.
 Задворяне — деревня.
 Залеский Бор — деревня.
 Заречане — деревня.
 Кукличи — деревня.
 Лавриновичи — деревня.
 Лубянка — деревня.
 Миничи — деревня.
 Олисевичи — деревня.
 Подчернейки — деревня.
 Рудня — деревня.
 Савани — деревня.
 Собольки — деревня.
 Тереховичи — деревня.
 Хоневичи — агрогородок.
 Юзефполь — хутор.
 Янополь — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Свислочский райисполком

Сельсоветы Свислочского района